Hierba llavera puede referirse a:

El nombre común de la planta Helleborus viridis.
El nombre común de la planta Helleborus lividus.
El nombre común de la planta '''''Helleborus foetidus.